Niemcy:
 Sasbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Sasbach am Kaiserstuhl – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen

Zobacz też:
 Sasbachwalden